Jan Bruin (publicist) (1923-2004), Nederlands verzetsman en schrijver.
 Jan Bruin (voetballer) (1969), Nederlands voetballer.
 Jan Bruin (orgelbouwer) Orgelbouwer in Enkhuizen